

Toponyme

Tarragone, une ville ;
 la province de Tarragone ;
 Tarragona une station du métro de Barcelone ;

Tarragona (Philippines).

Beaux-arts 
 El Tapís de Tarragona (en français : la Tapisserie de Tarragone), oeuvre de Joan Miró, de Josep Royo et de Carles Delclaux Is, exposée au Musée d'Art Moderne de Tarragone.

Autres 
Le Tarragona est un vin espagnol produit dans la province de Tarragone.

Références